Rachel hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Rachel (Nevada), localidad estadounidense.
Rachel (Virginia Occidental), localidad estadounidense.

Personas 
Rachel (cantante francesa), representante de Francia en el Festival de la Canción de Eurovisión 1964.
Rachel (cantante neerlandesa), representante de los Países Bajos en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2011.

Además